Pioneer může označovat:

 sondy měsíčního programu Pioneer
 Pioneer 10 a Pioneer 11 – sondy pro průzkum obřích planet Sluneční soustavy a meziplanetárního prostoru.
 Pioneer (automobil) – bývalý americký výrobce automobilů
 Pioneer (výrobce elektroniky) – japonský výrobce elektroniky
 AAI RQ-2 Pioneer – bezpilotní letoun

geografie
 Pioneer (Tasmánie), Austrálie
 Pioneer (řeka), Austrálie
 Shire of Pioneer, Australia
 Pioneer (ostrov), Kanada
 Pioneer (průsmyk), Nunavut, Canada

v USA
 Pioneer (Alabama)
 Pioneer (Arizona)
 Pioneer (Illinois)
 Pioneer (Indiana)
 Pioneer (Iowa)
 Pioneer (Kalifornie)
 Pioneer (Louisiana)
 Pioneer (Michigan)
 Pioneer (Missouri)
 Pioneer (Ohio)
 Pioneer (Oregon)
 Pioneer (Pensylvánie)
 Pioneer (Tennessee)
 Pioneer (Texas)
 Pioneer (Utah)
 Pioneer (Washington)
 Pioneer Acres (Arizona)
 Pioneer Estates (Arizona)
 Pioneer Junction (Montana)
 Pioneer Mills (Severní Karolína)
 Pioneer Point (Kalifornie)
 Pioneer Rocks (Západní Virginie)
 Pioneer Town (Texas)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno